Fischhalle steht für
Fischhalle Kiel 
Fischhalle (Trouville-sur-Mer)